Les macareux (les Fraterculini) sont une tribu d'oiseaux marins charadriformes de la famille des alcidés. Les macareux ont tous un plumage noir et blanc et le bec coloré. Ils vivent en colonies dans les régions tempérées fraîches de l'Atlantique Nord et du Pacifique.

Description 
La particularité la plus flagrante de ces oiseaux est leur gros bec : comprimé latéralement en forme de triangle et très coloré en période nuptiale. Après la période de reproduction, les plaques colorées tombent et le bec devient plus petit, plus terne et plus sombre.

Liste des espèces actuelles 
 genre Cerorhinca Bonaparte, 1828
 Cerorhinca monocerata (Pallas, 1811) – Macareux rhinocéros
 genre Fratercula Brisson, 1760
 Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) – Macareux moine
 Fratercula corniculata (Naumann, JF, 1821) – Macareux cornu
 Fratercula cirrhata (Pallas, 1769) – Macareux huppé

Comportement 

Les macareux passent la plupart de leur temps en mer, mais reviennent à terre lors de la période de reproduction et d'éducation des petits. En période de nidification ils se réunissent en larges colonies sur le haut des falaises. Ils y creusent des terriers (généralement sous le couvert herbeux) pour y élever leur unique petit, dans un nid de plumes. 

Oiseaux piscivores, les macareux pêchent en groupe en chassant sous l'eau des motelles, des lançons ou des sprats, bien qu'ils ne dédaignent pas des mollusques (calmars et vers) ou encore des crustacés. Disposant d'une langue râpeuse, présentant des formations en épines orientées vers l'arrière, ils peuvent emporter simultanément jusqu'à soixante proies dans leur bec. Les macareux nichent aussi dans des trous qu'ils creusent dans les falaises avec leurs becs.

La surpêche a considérablement réduit les populations de poissons dans certaines régions, notamment dans l’Atlantique Nord, affamant les macareux et provoquant leur déclin démographique.

Phylogénie

Notes et références

Liens externes 
 

Alcidae